Га́учи () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Гаучи, Жорж (1904—1985) — швейцарский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1924 года.
 Гаучи, Рольф — швейцарский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин 1975 года.